Bills steht für:
 Buffalo Bills, American-Football-Mannschaft der NFL aus Buffalo, New York
 Buffalo Bills (AAFC), ehemalige American-Football-Mannschaft aus Buffalo, New York.

Orte:
 Bills (Idaho), Ort im Twin Falls County, Idaho, USA
 Bills Point, Kap an der Küste der Deltainsel, Antarktis 

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

Seen in den Vereinigten Staaten:

Siehe auch:
 Bill
 Bills Island